Bill Homeier – pilota automobilistico statunitense
 Merle Homeier – atleta tedesca specializzata nel salto in lungo
 Skip Homeier – attore statunitense